Mandi może dotyczyć: 
 Język mandi – język z grupy torricelli rodziny języków indopacyficznych
 Mandi – miasto w północnych Indiach, w stanie Himachal Pradesh
 Mandi – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Himachal Pradesh
 Mandı – wieś w Azerbejdżanie, w rejonie Füzuli

Zobacz też 
 Imre Mándi – węgierski bokser, wicemistrz Europy z 1937 roku
 Agarwal Mandi – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Mandi Burewala – miasto we wschodnim Pakistanie, w prowincji Pendżab